Чалиньхэ́ () — река в китайской провинции Хэйлунцзян, левый приток Сунгари.

Исторические названия 
В исторических документах река фигурирует также под названием Салинь (萨琳). Все эти названия являются китайскими транскрипциями маньчжурского слова, означающего «кожа с ног лошади».

География 
Исток реки находится в северной части уезда Тунхэ. Сначала река течёт на восток, постепенно склоняясь к югу, затем поворачивает на юг, и в районе основной городской застройки Тунхэ впадает в Сунгари.

Примечания 

Притоки Сунгари
Реки Хэйлунцзяна